Desa Pulerejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pulerejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,50, long 111,62), Jawa Timur, 
 Desa Pulerejo (administrativ by i Indonesien, lat -8,24, long 112,04), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar